San Giulio ima više značenja:
 San Giulio, Asti
 San Giulio, Vercelli